Bill Butler (1861-?) – giocatore di baseball statunitense
 Bill Butler (1920-1986) – calciatore australiano
 Bill Butler (1921) – direttore della fotografia statunitense
 Bill Butler (1933-2017) – montatore cinematografico inglese
 Bill Butler (1937) – giocatore di football americano statunitense
 Bill Butler (1947) – giocatore di baseball statunitense
 Bill Butler (1956) – politico scozzese

Pagine correlate 
 Billy Butler